Imam Qasim (arabiska: Al Qāsim, القاسم, ناحية القاسم) är en ort i Irak.   Den ligger i distriktet Hashimiya District och provinsen Babil, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Bagdad. Imam Qasim ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Imam Qasim är mycket platt. Runt Imam Qasim är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Imam Qasim består till största delen av jordbruksmark. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Babil